Blinzig ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Blinzig (1869–1945), deutscher Bankdirektor
 Enoch Blinzig (1661–1737), deutscher Komponist